Nikolskoje () – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji

m.in.:
 Nikolskoje – wieś w Ałtaju
 Nikolskoje – wieś w obwodzie amurskim
 Nikolskoje – wieś w obwodzie archangielskim
 Nikolskoje – wieś w obwodzie czelabińskim
 Nikolskoje – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kaliningradzkim
 Nikolskoje – wieś w Kraju Kamczackim
 Nikolskoje – wieś w obwodzie kirowskim
 Nikolskoje – wieś w rejonie gorszeczeńskim obwodu kurskiego
 Nikolskoje – wieś w rejonie kastorieńskim obwodu kurskiego
 Nikolskoje – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Nikolskoje – wieś w rejonie sołncewskim obwodu kurskiego (sielsowiet buninski)
 Nikolskoje – wieś w rejonie sołncewskim obwodu kurskiego (sielsowiet iwanowski)
 Nikolskoje – wieś w rejonie zołotuchińskim obwodu kurskiego
 Nikolskoje – miasto w obwodzie leningradzkim
 Nikolskoje – wieś w Mordowii
 Nikolskoje – wieś w obwodzie omskim
 Nikolskoje – wieś w Kraju Permskim
 Nikolskoje – wieś w obwodzie rostowskim
 Nikolskoje – wieś w obwodzie samarskim
 Nikolskoje – wieś w obwodzie sachalińskim
 Nikolskoje – wieś w Kraju Stawropolskim
 Nikolskoje – wieś w obwodzie tomskim

 Zobacz także
 Nikolśke

Strony ujednoznaczniające